Питкяра́нтское городско́е поселе́ние — городское поселение в Питкярантском районе Республики Карелия Российской Федерации.

Административный центр — город Питкяранта.

Население

Населённые пункты 
В состав городского поселения входят 4 населённых пункта (в том числе 1 населённый пункт в составе города):

Структура органов местного самоуправления 
В структуру органов местного самоуправления Питкярантского городского поселения входят:
 Представительный орган — Совет Питкярантского городского поселения
Совет состоит из 15 депутатов, которые выбираются на муниципальных выборах. Срок полномочий — 4 года. Структура Совета: председатель Совета, его заместитель и постоянные комитеты (комиссии).
 Глава Питкярантского городского поселения.
Глава — высшее должностное лицо поселения. Избирается на муниципальных выборах. Срок полномочий — 4 года. Исполняет свои обязанности на постоянной основе. Возглавляет администрацию городского поселения.

 Администрация Питкярантского городского поселения.
Администрация поселения — исполнительно-распорядительный орган. Она обладает правами юридического лица и действует на основании устава.

Ссылки 
 Устав Питкярантского городского поселения
 Территориальный орган Федеральной Службы Государственной статистики Республике Карелия

Примечания 

Муниципальные образования Питкярантского района
Городские поселения Карелии